Алхахи () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Хочарой Ахк, к юго-востоке от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывшие аулы Омечу, Хаухи и Автинбоуль, на северо-востоке  — бывший аул Итыкулиш.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района